Камский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Камский, Гата Рустемович (род. 1974) — советский и американский шахматист, гроссмейстер.

Составная фамилия
 Корепанов-Камский, Геннадий Михайлович (1929—2001) — советский композитор, певец и педагог.

Россия 
 Камский — посёлок, Афанасьевский район, Кировская область
 Камский — посёлок, Верхнекамский район, Кировская область
 Камский — посёлок, Добрянский район, Пермский край
 Камский — посёлок, Нижнекамский район, Татарстан
 Камский — посёлок, Большеелгинское сельское поселение, Рыбно-Слободский район, Татарстан
 Камский — село, Шумбутское сельское поселение, Рыбно-Слободский район, Татарстан

См. также 
 Кама (значения)
 Камское